

Cidades fundadas ou renovadas por soberanos ptolemaicos do Egito 
Ptolemais (Cirenaica) — na costa da Líbia
Ptolemaida Hérmia — no Egito, perto do Faium
Acre (Israel) — antiga Ptolemais da Fenícia

Pessoas 
Ptolemaida (filha de Ptolemeu I Sóter) — fim do século IV – início do 

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos